Михаил Панков:
 Панков, Михаил Андреевич (1903—1989) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Панков, Михаил Михайлович (1921—1981) — полный кавалер ордена Славы.